Kasteel van Lallaing in Lallaing (Frankrijk)
Kasteel de Lalaing in Geraardsbergen (België)
Kasteel van Écaussinnes-Lalaing in Écaussinnes-Lalaing (België)